Heincke är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Heincke (1901–1986), tysk politiker (NSDAP)
 Friedrich Heincke (1852–1929), tysk zoolog

Se även
 Hainke
 Heinke
 Heinecke

Tyska efternamn